Benken puede referirse a:

Benken, comuna suiza del cantón de San Galo.
Benken, comuna suiza del cantón de Zúrich.
Biel-Benken, comuna suiza del cantón de Basilea-Campiña.